Złote cielę – film
 Złote cielę – powieść